Коро́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Мен і Луара. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 300 км на південний захід від Парижа, 70 км на схід від Нанта, 39 км на південь від Анже.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 568 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 1499,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Корон на сайті французького Національного інституту географії
 Корон на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Корон на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Мен і Луара

Примітки 

Муніципалітети департаменту Мен і Луара